Desa Gumelem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gumelem (administrativ by i Indonesien, lat -7,44, long 110,34), Jawa Tengah, 
 Desa Gumelem (administrativ by i Indonesien, lat -7,18, long 109,74), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar